Mahina (Mali), een gemeente in Mali.
Mahina (Tahiti), een gemeente in Tahiti.